Агаси Агагюль оглы Мамедов (род. 1 июня 1980, Баку, Азербайджанская ССР) — азербайджанский и турецкий боксёр, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр 2004 года и чемпионата мира. До 2002 года выступал за сборную Турцию под именем Агаси Агагюльоглу ().

В 2000 году Агаси в возрасте 20 лет выигрывает чемпионат Европы за Турцию, в финале он побеждает двукратного чемпиона Европы и двукратного чемпиона мира россиянина Раимкуля Малахбекова. На Олимпиаде в Сиднее доходит до четвертьфинала, где проигрывает (5-14) будущему чемпиону кубинцу Гильермо Ригондо.

В 2001 году на чемпионате мира Агаси доходит до финала, но там вновь проигрывает Гильермо Ригондо.

После чемпионата мира в Белфасте Агаси возвращается из Турции в родной Азербайджан, возвращает свою настоящую фамилию и на чемпионате мира в Бангкоке в 2003 году выступает уже под азербайджанским флагом. В четвертьфинале Агаси Мамедов снова встречается с Гильермо Ригондо, но на этот раз побеждает и в итоге завоёвывает первую в истории азербайджанского бокса золотую медаль чемпионата мира, уверенно победив в финале Геннадия Ковалёва (17:8).

В 2004 году Агаси едет на Олимпийские игры в Афины в составе сборной Азербайджана и выигрывает бронзовую медаль. В сентябре 2004 года указом президента Азербайджана был награжден медалью «Прогресс».

Однако в том же 2004 году Агаси попал в серьезную автомобильную аварию, в которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. В 2006 году он вернулся на ринг, но на прежнем уровне выступать уже не мог.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Азербайджана
Боксёры Турции
Боксёры 2000-х годов
Боксёры легчайшей весовой категории
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Иммигрировавшие в Турцию из Азербайджана
Чемпионы Средиземноморских игр по боксу